Кри́стофер Гро́тхер (; ) — немецкий скелетонист, четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион молодёжных первенств.

Спортивная карьера 
Скелетоном начал заниматься 2007 году. На международной арене дебютировал в Кубке Европы в ноябре 2010 года. Дважды становился чемпионом мира среди молодёжи (2013, 2015). Лучший результат на этапах Кубка мира 3-место в сезоне 2012-13.

На чемпионате мира 2015 года в Винтерберге завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд, в личном первенстве занял 5-е место.

Скелетонисты Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по скелетону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по скелетону